Тимм () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Тимм, Брюс (род. 1961) — американский мультипликатор.
 Тимм, Василий Фёдорович (1820—1895) — русский живописец и график.
 Тимм, Генри Кристиан (1811—1892) — американский пианист, органист, дирижёр, композитор.
 Тимм, Генрих (1910—1974) — немецкий офицер-подводник.
 Тимм, Йоахим Кристиан (1734—1805) — немецкий аптекарь и ботаник.
 Тимм, Михаэль (род. 1962) — немецкий боксёр и тренер по боксу.
 Тимм, Петер (род. 1950) — немецкий кинорежиссёр и сценарист.
 Тимм, Фридрих Вильгельм (1780 —1848) — рижский бургомистр, организатор первого большого Музыкального праздника Даугавы Немецкого общества, предтечи Праздников песни, отец живописца В.Ф. Тимма и Эмилии Тимм.
 Тимм, Эмилия (1821—1877) — пианистка, сестра В.Ф. Тимма и младшая дочь рижского бургомистра Ф. В. Тимма, супруга Карла Брюллова, во втором браке Алексея Греча.

См. также 
 Тим

Примечания